«Баллада о мельнике и его жене» (, также Four Nights Drunk; Child 274, Roud 114) — народная баллада. Фрэнсис Джеймс Чайлд в своём собрании сообщает о двух её вариантах, из рукописи Дэвида Хёрда 1776 года и из лондонского бродсайда начала XVIII века под заголовком «The Merry Cuckold and Kind Wife», кроме этого приводя в приложении текст песни из пьесы «Auld Robin Grey», поставленной 29 июля 1794 года на улице Хеймаркет.

Сюжет 
Муж приходит домой и обнаруживает, один за другим, странные признаки чужого присутствия: коня в стойле, меч, плащ, сапоги, штаны и шляпу. Жена на каждый его вопрос находит остроумный ответ: что коня он спутал с дойной коровой и так далее. Муж же находит противоречие каждому объяснению, например, обнаруживая пуговицы у того, что, по словам жены, является парой одеял. Наконец он находит в кровати чужого мужчину. На реплику жены о том, что это присланная её матерью кормилица, он замечает, что никогда не встречал бородатых женщин. В варианте из бродсайда глава семейства находит (сразу по три!), соответственно, коней, сапоги, мечи, парики, плащи и, наконец, трёх мужчин. Упоминание о том, что герой истории пьян, присутствует в приведённом Чайлдом в приложении тексте песни, где мужчина, придя домой под Рождество, обнаруживает меч и незнакомца в постели, а после поучает жену с помощью кнута.

Сюжет перебранки супружеской пары из-за подозрения в измене очень широко распространён в европейском фольклоре. История из баллады приобрела широкую популярность после выхода сингла The Dubliners «Seven Drunken Nights», где они исполнили основанную на одной из её ирландских версий песню.

Русские переводы 

Переведённый фрагмент баллады (сцена с сапогами) Александр Сергеевич Пушкин включил в свои незавершённые «Сцены из рыцарских времён», вложив его в уста миннезингера Франца. К столетию со дня смерти поэта Самуил Яковлевич Маршак выполнил перевод трёх строф (конь, мундир и сапоги), который впервые, под заголовком «Шотландская баллада» и с комментарием В. М. Жирмунского, появился в газете «Правда» за 8 февраля 1937 года. В издании 1941 года баллада носит название «Мельник», в дальнейших — «Баллада о мельнике и его жене». В автографе её перевода присутствует ещё одна строфа, где мельник находит своего соперника, которого его жена выдаёт за свою сестру.

Примечания 

Шотландские народные баллады
Баллады Чайлда